Primer califat islàmic, conegut com a «califat dels raixidun»
 Cadascun dels quatre primers califes